Huoju kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huoju (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Huoju (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar